

Patronymes 
Ovsiannikov (masculin ; ) ou Ovsiannikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Leonid Ovsiannikov (1880-1970), artiste plasticien russe
 Marina Ovsiannikova (1978-), journaliste russe
 Oleg Ovsiannikov (1970-), patineur artistique russe

Patronyme russe